Чемпионат Великобритании по ралли раллийное первенство королевства Великобритания, проводимое ежегодно с 1958 года.

Турнир привлекал на старт немало известных автогонщиков, его победителями становились например: Роджер Кларк, Ари Ватанен, Рассел Брукс, Пентти Ариккала, Ханну Миккола, Джимми МакРей, Стиг Бломквист, Колин МакРей, Ричард Бёрнс, Малкольм Уилсон, Алистер МакРей.

Чемпионы

MSA Чемпионат Великобритании по ралли (1999 — н.в.)

RACMSA Чемпионат Великобритании по ралли (1990-1998)

RACMSA Открытый Чемпионат Великобритании по ралли (1978-1989)

RAC Чемпионат Великобритании по ралли (1958-1977)

Ссылки 
 Официальный сайт

Ралли
Национальные чемпионаты по ралли